Postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Fastred – syn króla Rohanu, brat bliźniak Folcreda
 Fastred – wojownik z czasów Wojny o Pierścień